Bairoa se puede referir a:

Bairoa, una localidad del municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico.
Bairoa, una localidad del municipio de Caguas, Puerto Rico.